św. Damian (III/IV w.) – brat św. Kosmy, lekarz, męczennik
 św. Damian Nam Myŏng-hyŏg (1802-1839) – męczennik koreański
 św. Damian z Molokaʻi (1840-1889) – belgijski sercanin, misjonarz, opiekun trędowatych

Zobacz też:
 Błogosławiony Damian